Хари́зма:
 Харизма — признание за личностью набора таких свойств, черт и качеств, которые обеспечивают преклонение перед ней её последователей.
 «Харизма» — российская пауэр-метал группа.